CDDA steht für:

 Compact Disc Digital Audio, Speichermedium für Audio-Daten
 Common Database on Designated Areas, Datenbank der Europäischen Umweltagentur (EEA) für Naturschutzgebiete
 Circularly Disposed Dipole Array, Antennentyp, siehe Wullenwever-Antenne
 Cataclysm: Dark Days Ahead, quelloffenes Rogue-artiges Computerspiel

Abkürzung